Brécy heißen mehrere Orte in Frankreich:
 Brécy (Aisne), Gemeinde im Département Aisne
 Brécy (Cher), Gemeinde im Département Cher
 Brécy, Ortsteil der Gemeinde Saint-Gabriel-Brécy im Département Calvados
 Brécy, Ortsteil der Gemeinde Brécy-Brières im Département Ardennes

mit Namenszusatz:
 Brécy-Brières im Département Ardennes